Ueli Schnider (ur. 29 marca 1990 r. w Szwajcarii) – szwajcarski biegacz narciarski, zawodnik klubu Gardes Frontiere.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Ueli Schnider pojawił się 7 grudnia 2006 roku, podczas zawodów FIS Race w szwajcarskiej miejscowości Olten, gdzie zajął 52. miejsce w sprincie techniką dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutował 11 grudnia 2010 roku w Davos, gdzie zajął 68. miejsce na dystansie 15 km stylem klasycznym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył podczas PŚ w Libercu 12 stycznia 2013, gdzie w sprincie stylem klasycznym zajął 23. miejsce.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Schnider nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Szwajcarscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1990